Nort ist der Name folgender geographischer Objekte:

Kanton Nort-sur-Erdre im Département Loire-Atlantique, Frankreich

Nort-Leulinghem, Gemeinde im Département Pas-de-Calais, Frankreich
Nort-sur-Erdre, Gemeinde im Département Loire-Atlantique, Frankreich
NORT steht für
 Nessi Ocean Racing Team

Siehe auch:
 Nord, Norden (Begriffsklärung), Nordt, North
 Noort